Aluche puede referirse a:

Aluche (deporte), forma de lucha tradicional autóctona de Cantabria (España).
 Nombre recibido también por la lucha leonesa, autóctona de León (España).
Aluche es un barrio administrativo de la ciudad de Madrid (España).
Estación de Aluche, estación de la línea 5 de la Red de Metro de Madrid, en el barrio homónimo.